Alcippe castaneceps é uma espécie de ave da família Timaliidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Bangladesh, Butão, China, Índia, Laos, Malásia, Myanmar, Nepal, Tailândia e Vietname.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências 

 Collar, N.J. & Robson, Craig (2007): Family Timaliidae (Babblers). In: del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew & Christie, D.A.: Handbook of Birds of the World, Volume 12 (Picathartes to Tits and Chickadees): 70-291. Lynx Edicions, Barcelona.
 Lekagul, Boonsong & Round, Philip (1991): A Guide to the Birds of Thailand. Saha Karn Baet. ISBN 9748567362
 Robson, Craig (2004): A Field Guide to the Birds of Thailand. New Holland Press. ISBN 1843309211
 

Alcippe
Aves descritas em 1837